Asteroideae (Cass.) Lindley è una sottofamiglia di piante spermatofite dicotiledoni appartenenti alla famiglia delle Asteraceae.

Etimologia
Il nome della sottofamiglia deriva dal suo genere tipo (Aster) che a sua volta deriva dal greco e significa (in senso ampio) "fiore a stella". Fu introdotto da Linneo ma sicuramente tale denominazione era conosciuta fin dall'antichità. Dioscoride fa riferimento ad un Astro attico (un fiore probabilmente dello stesso genere).

Il nome scientifico della sottofamiglia è stato definito dal botanico e naturalista francese Alexandre Henri Gabriel de Cassini (1781 – 1832) e successivamente dal botanico inglese John Lindley (Catton, 8 febbraio 1799 – Turnham Green, 1º novembre 1865) in una pubblicazione del 1829.

Descrizione
Le specie di questa sottofamiglia hanno un habitus erbaceo, sia annuale che perenne, Arbustoarbustivo e in pochi casi anche arboreo. Sono presenti anche specie rampicanti, epifite e acquatiche e qualche volta succulente. In queste piante possono essere presenti ghiandole schizogene oleifere con oli eterei.

Le foglie lungo il caule sono disposte sia in modo opposto che alternato. La lamina in genere è semplice, ma sono presenti anche lamine sezionate (a più segmenti), ma non spinose.

Le infiorescenze sono per lo più formate da capolini singoli eterogami o omogami di tipo sia radiato che disciforme che discoide. I capolini sono formati da un involucro con forme da cilindriche a subglobose, composto da diverse squame più o meno seriate anche in modo embricato, al cui interno un ricettacolo in genere fa da base ai fiori del disco di tipo tubuloso e ai fiori periferici di tipo ligulato. Il ricettacolo può essere sia privo che provvisto di pagliette a protezione della base dei fiori.

Formula fiorale: per queste piante viene indicata la seguente formula fiorale:
* K 0/5, C (5), A (5), G (2), infero, achenio

I fiori (da 1 a molti) sono tetraciclici (a cinque verticilli: calice – corolla – androceo – gineceo) e pentameri (ogni verticillo ha 5 elementi). In genere sono ermafroditi e fertili (quelli centrali possono essere funzionalmente maschili e quelli periferici femminili). I fiori possono essere tutti regolari, oppure quelli interni sono regolari (di tipo attinomorfo) e quelli esterni possono essere radiati o filiformi. I fiori ligulati spesso hanno 3 lembi corollini. Il calice è ridotto ad una coroncina di squame.

L'androceo è formato da 5 stami con filamenti liberi e antere saldate in un manicotto circondante lo stilo. Le antere sono quasi sempre prive di speroni e possono essere sia con coda che senza (le code sono semplici e normalmente snelle). Il polline ha la superficie spinosa e composta da due strati (uno esterno alveolare compatto e "tectato" e uno più interno chiamato "strato basale") a protezione del materiale genetico durante la fase di essiccamento.

Il gineceo ha un ovario uniloculare infero formato da due carpelli. Lo stilo è unico e con due stigmi nella parte apicale. Gli stigmi sono da corti ad allungati, con forme affusolate, da acute a obtuse o troncate e spesso con appendici. Le papille stigmatiche sono per lo più confinate in due superfici marginali, da distanti a contigue; all'apice possono essere confluenti o separate, raramente ricoprono l'intera superficie interna degli stigmi.

I frutti sono degli acheni con pappo. Gli acheni sono ricoperti da doppi peli; in molti membri del gruppo "Heliantheae Alliance" sono presenti strati di fitomelanina nella zona del pericarpo. Il pappo può essere sia presente che assente; normalmente è formato da setole o scaglie o una semplice coroncina. In alcuni casi è eteromorfo.

Biologia 
Impollinazione: l'impollinazione avviene tramite insetti (impollinazione entomogama).
Riproduzione: la fecondazione avviene fondamentalmente tramite l'impollinazione dei fiori (vedi sopra).
Dispersione: i semi cadendo a terra (dopo essere trasportati dal vento per alcuni metri grazie al pappo - se presente) sono successivamente dispersi soprattutto da insetti tipo formiche (disseminazione mirmecoria).

Tassonomia
La famiglia di appartenenza (Asteraceae o Compositae, nomen conservandum) è la più numerosa del mondo vegetale e comprende oltre  specie distribuite su  generi ( specie e  generi secondo altre fonti). La sottofamiglia è una delle 12 sottofamiglie nella quale è stata suddivisa la famiglia Asteraceae con circa  generi, circa  specie distribuite su 21 tribù.

I caratteri più distintivi delle specie di questo grande gruppo sono:
le superfici stigmatiche sono divise in due linee all'interno delle facce degli stigmi (linee stigmatiche marginali);
le antere sono prive di speroni;
il polline è di tipo echinato, ossia ricoperto da spine disposte sulla superficie per lo più regolarmente ed ha un doppio strato protettivo;
i fiori del disco di tipo sono attinomorfi con lobi della corolla lunghi e larghi;
la disposizione delle foglie è alternata (eccetto per i membri delle Heliantheae);
la base cromosomica è pari a 2n = 18 o 20 (2n = 38 per il gruppo "Heliantheae Alliance").

Le principali sinapomorfie relative alle varie tribù sono:
è presente la chimica dei lattoni sesquiterpenici e alcaloidi pirrolizidinici (Senecioneae);
la disposizione delle foglie è opposta (Helenieae);
la lamina fogliare è di tipo pennatosetto (Anthemideae);
l'involucro è formato da brattee a margini scariosi (Anthemideae);
l'involucro è uniseriato (un solo verticillo di brattee) (Senecioneae);
sul ricettacolo non sono presenti brattee (Helenieae);
sul ricettacolo sono presenti delle brattee (Heliantheae);
i fiori marginali sono filiformi (Inuleae);
la perdita dei fiori del raggio (Eupatorieae);
la corolla dei fiori del raggio possiede delle cellule epidermiche con ispessimento mediano della parete esterna (Astereae);
i fiori del raggio possiedono delle cellule epidermiche papillose (Anthemideae);
le antere sono nere (Heliantheae):
l'endotecio è formato da cellule corte (Helenieae);
l'anatomia dell'endotecio delle antere è specifica (Eupatorieae);
lo strato basale dei granuli pollinici è spesso e regolarmente perforato (gnafaloide), mentre la parte superiore delle columelle è prominente (Gnaphalieae);
la base dello stilo è pelosa (Eupatorieae);
gli stigmi sono ricoperti da peli a spazzola con apici rotondati (Inuleae);
le appendici degli stigmi sono sterili e a forma triangolare-subulata e adassialmente glabre (Astereae);
le appendici degli stigmi sono sterili e molto lunghe (Eupatorieae);
gli stigmi hanno apici troncati (Anthemideae);
tra le linee stigmatiche degli stigmi sono presenti delle ghiandole (Eupatorieae);
nell'epidermide dell'achenio sono presenti lunghi cristalli (Inuleae);
le pareti dell'achenio sono annerite (Helenieae);
la perdita del pappo (Calenduleae);
il pappo è ridotto o squamoso (Anthemideae);

Filogenesi
La sottofamiglia da un punto di vista filogenetico è divisa in due grandi gruppi: il gruppo "Heliantheae Alliance" con le tribù Helenieae, Coreopsideae, Neurolaeneae, Tageteae, Chaenactideae, Bahieae, Polymnieae, Heliantheae, Millerieae, Madieae, Perityleae, Eupatorieae, Feddeeae e l'altro gruppo con il resto della sottofamiglia. Il gruppo "Heliantheae Alliance" è caratterizzato soprattutto per le brattee involucrali disposte su 1 – 3 serie, per le teche delle antere che sono spesso annerite e senza speroni e code, per la presenza di peli sotto la divisione dello stilo, per i rami dello stilo (gli stigmi) s'incurvano a maturità e per le appendici dello stilo che sono solitamente più corte della porzione stigmatica (tranne in Eupatoriaea). Questo gruppo viene anche definito Phytomelanic cipsela e forma un clade caratterizzato dalla presenza nella cipsela di uno strato di fitomelanina. In realtà le due tribù Helenieae e Feddeeae non fanno parte del gruppo Phytomelanic cipsela s.s. in quanto i loro acheni sono privi di fitomelanina, ma in base ad altre considerazioni (sia morfologiche che di analisi sul DNA) attualmente sono ugualmente descritte all'interno del gruppo "Heliantheae Alliance".

I rapporti filogenetici all'interno della sottofamiglia sono illustrati dal seguente cladogramma:

Composizione della sottofamiglia
Elenco delle tribù e sottotribù con relativi numero di generi e specie:
Tribù Anthemideae Cassini, 1819 (14 sottotribù, circa 100 generi e circa  specie.)
Sottotribù Anthemidinae (Cass.) Dumort., 1827 (6 generi e 415 specie)
Sottotribù Artemisiinae  Less., 1830 (13 generi e circa 650 specie)
Sottotribù Athanasiinae  (Less.) Lindl. ex Pfeiff., 1872 (6 generi e 86 specie)
Sottotribù Cotulinae Kitt., 1844 (10 generi e circa 125 specie)
Sottotribù Glebionidinae Oberprieler & Vogt, 2007 (4 generi e 28 specie)
Sottotribù Handeliinae Bremer & Humphries, 1993 (10 generi e 64 specie)
Sottotribù Leucantheminae Bremer & Humphries, 1993 (8 generi e 71 specie)
Sottotribù Leucanthemopsidinae  Oberprieler & Vogt, 2007 (4 generi e 12 specie)
Sottotribù Matricariinae Willk., 1870 (4 generi e 136 specie)
Sottotribù Osmitopsidinae Oberprieler & Himmelreich, 2007 (1 genere e 9 specie)
Sottotribù Pentziinae Oberprieler & Himmelreich, 2007 (7 genere e 49 specie)
Sottotribù Phymasperminae Oberprieler & Himmelreich, 2007 (2 genere e 26 specie)
Sottotribù Santolininae Willk., 1870 (5 genere e 23 specie)
Sottotribù Ursiniinae Bremer & Humphries, 1993 (1 genere e 39 specie)

Tribù Astereae Cassini, 1819 (18 sottotribù, 205 generi e circa  specie)
Sottotribù Asterinae  (Cass.) Dumort., 1827 (13 generi e circa 300 specie)
Sottotribù Astranthiinae G.L. Nesom, 2000 (4 generi e 38 specie)
Sottotribù Baccharidinae Less., 1830 (3 generi e circa 400 specie)
Sottotribù Bellidinae Willk., 1870 (2 generi e 12 specie)
Sottotribù Boltoniinae G.L. Nesom, 2000 (3 generi e 7 specie)
Sottotribù Brachyscominae G.L. Nesom, 1994 (3 generi e circa 100 specie)
Sottotribù Chaetopappinae G.L. Nesom, 2000 (2 generi e 13 specie)
Sottotribù Chrysopsidinae G.L. Nesom, 1994 (7 generi e circa 70 specie)
Sottotribù Conyzinae Horan. 1847 (8 generi e circa 500 specie)
Sottotribù Grangeinae Benth. & Hook.f., 1873 (16 generi e circa 70 specie)
Sottotribù Hinterhuberinae Cuatrec., 1969 (33 generi e oltre 400 specie)
Sottotribù Homochrominae  Benth. in Benth. & Hook. f., 1873 (13 generi e circa 150 specie)
Sottotribù Lagenophorinae G.L. Nesom, 1994 (12 generi e 54 specie)
Sottotribù Machaerantherinae G.L. Nesom, 1994 (18 generi e circa 250 specie)
Sottotribù Pentachaetinae G.L. Nesom, 2000 (3 generi e 8 specie)
Sottotribù Podocominae G.L. Nesom, 1994 (18 generi e circa 130 specie)
Sottotribù Solidagininae O. Hoffm., 1890 (25 generi e circa 180 specie)
Sottotribù Symphyotrichinae G.L. Nesom, 1994 (5 generi e circa 100 specie)

Tribù Athroismeae Panero, 2002 (3 sottotribù, 7 generi e circa 60 specie)
Sottotribù Anisopappinae Panero, 2005 (3 generi e circa 22 specie)
Sottotribù Athroisminae Panero, 2005 (3 generi e 28 specie)
Sottotribù Centipedinae Lour., 1790 (1 generi e 11 specie)

Tribù Bahieae B.G.Baldwin, 2002 (20 generi e circa 85 specie)

Tribù Calenduleae Cass., 1819 (12 generi e circa 120 specie)

Tribù Chaenactideae B.G.Baldwin, 2002 (3 generi e 29 specie)

Tribù Coreopsideae (Less.) Lindl., 1829 (3 sottotribù, 30 generi e circa 550 specie)
Sottotribù Chrysanthellinae Ryding & K.Bremer, 1992  (6 generi e circa 45 specie)
Sottotribù Coreopsidinae Cass. ex Dumort., 1829 (20 generi e oltre 494 specie)
Sottotribù Pinillosiinae H. Rob., 1978 (3 generi e 3 specie)

Tribù Doroniceae Panero, 2005 (1 generi e circa 40 specie)

Tribù Eupatorieae Cassini, 1819 (17 sottotribù, 183 generi e circa  specie)
Sottotribù Adenostemmatinae B.L. Rob., 1913 (3 generi e circa 35 specie)
Sottotribù Ageratinae Less., 1832 (26 generi e circa 300 - 400 specie)
Sottotribù Alomiinae Less., 1832 (23 generi e circa 170 specie)
Sottotribù Ayapaninae R.M. King & H. Rob., 1980 (13 generi e 62 specie)
Sottotribù Critoniinae  R.M. King & H. Rob., 1980 (40 generi e circa 344 specie)
Sottotribù Disynaphiinae  R.M. King & H. Rob., 1978 (6 generi e 44 specie)
Sottotribù Eupatoriinae Dumort., 1827 (5 generi e 76 specie)
Sottotribù Fleischmanniinae R.M. King & H. Rob., 1980 (2 generi e 96 specie)
Sottotribù Gyptidinae R.M. King & H. Rob., 1980 (29 generi e circa 140 specie)
Sottotribù Hebecliniinae R.M. King & H. Rob., 1980 (7 generi e circa 72 specie)
Sottotribù Hofmeisteriinae R.M. King & H. Rob., 1980 (2 generi e 12 specie)
Sottotribù Liatrinae R.M. King & H. Rob., 1980 (6 generi e 50 specie)
Sottotribù Mikaniinae R.M. King & H. Rob., 1980 (1 generi e 450 specie)
Sottotribù Neomirandeinae R.M. King & H. Rob., 1980 (1 generi e 28 specie)
Sottotribù Oxylobinae R.M. King & H. Rob., 1978 (9 generi e circa 300 specie)
Sottotribù Praxeliinae R.M. King & H. Rob., 1980 (7 generi e circa 190 specie)
Sottotribù Trichocoroninae R.M. King & H. Rob., 1980 (3 generi e 4 specie)

Tribù Feddeeae Pruski, P.Herrera, Anderb. & Franc.-Ort. (1 generi e 1 specie)

Tribù Gnaphalieae (Cassini) Lecoq & Juillet, 1831 (185 generi e circa  specie)

Tribù Helenieae Lindl., 1829 (5 sottotribù 13 generi e circa 120 specie)
Sottotribù Gaillardiinae Less., 1831 (3 generi e 53 specie)
Sottotribù Marshalliinae H. Rob., 1978 (1 genere e 7 specie)
Sottotribù Plateileminae B.G.Baldwin, 2000 (1 genere e 1 specie)
Sottotribù Psathyrotinae B.G. Baldwin, 2000 (3 genere e 5 specie)
Sottotribù Tetraneuriinae Rydb., 1915 (5 genere e 48 specie)

Tribù Heliantheae Cassini, 1819 (14 sottotribù 105 generi e circa  specie.)
Sottotribù Ambrosiinae Less., 1830 ( 8 generi e 70 specie)
Sottotribù Chromolepidinae Panero, 2005 (1 genere e 1 specie)
Sottotribù Dugesiinae Panero, 2005 (1 genere e 1 specie)
Sottotribù Ecliptinae Less., 1831 (39 generi e circa 300 specie)
Sottotribù Enceliinae Panero, 2005 (5 generi e circa 60 specie)
Sottotribù Engelmanniinae Steussy, 1977 (8 generi e circa 63 specie)
Sottotribù Helianthinae Dumort., 1827 (21 generi e circa 350 specie)
Sottotribù Montanoinae H. Rob., 1978 (1 genere e circa 25 specie)
Sottotribù Rojasianthinae Panero, 2002 (1 genere e 1 specie)
Sottotribù Rudbeckiinae H. Rob., 1978 (2 generi e 24 specie)
Sottotribù Spilanthinae Panero, 2005 (5 generi e circa 50 specie)
Sottotribù Verbesininae Benth., 1873 (4 generi e circa 315 specie)
Sottotribù Zaluzaniinae H. Rob., 1978 (2 generi e 11 specie)
Sottotribù Zinniinae Benth., 1873 ( 7 generi e circa 60 specie)

Tribù Inuleae  Cass., 1819 (2 sottotribù 62 generi e circa 690 specie)
Sottotribù Inulinae (Cass.) Dumort., 1827 (33 genere e 266 specie)
Sottotribù Plucheinae Cass. ex. Dumort., 1829 (29 generi e 417 specie)

Tribù Madieae Jeps., 1901 (5 sottotribù 36 generi e 209 specie)
Sottotribù Arnicinae B.G. Baldwin, 2002 (1 genere e 33 specie)
Sottotribù Baeriinae Benth. & Hook., 1873 (8 generi e 46 specie)
Sottotribù Hulseinae B.G.Baldwin, 2002 (2 generi e 8 specie:)
Sottotribù Madiinae Benth. & Hook. f., 1873 (24 generi e 121 specie)
Sottotribù Venegasiinae B.G. Baldwin, 2002 (1 genere e 1 specie)

Tribù Millerieae Lindl., 1829 (8 sottotribù, 34 generi e circa 400 specie)
Sottotribù Desmanthodiinae Benth., 1873 (1 genere e 8 specie)
Sottotribù Dyscritothamninae Panero, 2005 (5 generi e circa 43 specie)
Sottotribù Espeletiinae Cuatrec., 1976 (3 generi e 91 specie)
Sottotribù Galinsoginae Benth., 1873 (9 generi e circa 87 specie)
Sottotribù Guardiolinae H. Rob., 1978. (1 genere e 14 specie)
Sottotribù Jaegeriinae Panero, 2005 (1 genere e 11 specie)
Sottotribù Melampodiinae  Less., 1830 (3 generi e circa 50 specie)
Sottotribù Milleriinae Benth., 1873 (11 generi e circa 80 specie)

Tribù Neurolaeneae  Rydb., 1927 (3 sottotribù, 5 generi e circa 160 specie)
Sottotribù Enydrinae H. Rob., 1979 (1 genere e 6 specie)
Sottotribù Heptanthinae H. Rob., 1978 ( 1 genere e 7 specie)
Sottotribù Neurolaeninae  (Rydb.) Stuessy, 1977 (3 generi e circa 135 specie)

Tribù Perityleae  Panero & B.G.Baldwin, 2007 (3 sottotribù, 7 generi e circa 84 specie)
Sottotribù Galeaninae H. Rob., 1979 (2 genere e 11 specie)
Sottotribù Lycapsinae H.Rob., 1980 (1 genere e 1 specie)
Sottotribù Peritylinae Rydb., 1914 (4 generi e 72 specie)

Tribù Polymnieae (H. Rob.) Panero, 2002 (1 genere e circa 6 specie)

Tribù Senecioneae Cass., 1819 (5 sottotribù, circa 150 generi e oltre  specie)
Sottotribù Abrotanellinae (Gaudich.) Cass., 1825 (1 genere e 20 specie)
Sottotribù Brachyglottidinae (9 generi e circa 60 specie)
Sottotribù Othonninae Less., 2007 (5 generi e circa 250 specie)
Sottotribù Senecioninae Dumort., 1827 (95 generi e circa  specie)
Sottotribù Tussilagininae Dumort., 1827 (36 generi e circa 670 specie)

Tribù Tageteae Cass. (6 sottotribù, 28 generi e oltre 265 specie)
Sottotribù Clappiinae H.Rob. (1 genere e 1 specie)
Sottotribù Coulterellinae H.Rob. (1 genere e 1 specie)
Sottotribù Flaveriinae Less., 1832 (3 generi e circa 30 specie)
Sottotribù Jaumeinae Benth. & Hook. f., 1873 (1 genere e 2 specie)
Sottotribù Pectidinae  Less., 1830 ( 21 generi e circa 230 specie)
Sottotribù Varillinae  B.L. Turner & A.M. Powell, 1978 (1 genere e 2 specie)

Distribuzione e habitat
La sottofamiglia ha una distribuzione cosmopolita in habitat tra i più vari. Per le distribuzioni relative alle varie tribù vedere la tabella qui sotto.

Alcune specie

Tribù Senecioneae

Tribù Calenduleae

Tribù Gnaphalieae

Tribù Astereae

Tribù Anthemideae

Tribù Inuleae

Tribù Helenieae

Tribù Coreopsideae

Tribù Tageteae

Tribù Chaenactideae

Tribù Bahieae

Tribù Heliantheae

Tribù Millerieae

Tribù Madieae

Tribù Eupatorieae

Note

Bibliografia

Altri progetti

Collegamenti esterni

 
Taxa classificati da Alexandre Henri Gabriel de Cassini